Пётр Кондратюк: Кондратюк, Пётр Моисеевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Кондратюк, Пётр Петрович (род. 1979) — украинский футболист.